Никола́й Ре́пин:
 Репин, Николай Никитович (род. 1932) — советский живописец.
 Репин, Николай Петрович (1796—1831) — штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка, декабрист, художник-акварелист.